Ко́локол — значения:

 Колокол — металлический музыкальный и сигнальный инструмент.
 Колокол — фигура высшего пилотажа.
 Водолазный колокол — средство транспортировки водолазов на глубину и обратно.
 Колокол — остров архипелага Северная Земля.
 Колокол — вулкан на острове Уруп.
 «Колокол» — газета, которую издавали А. И. Герцен и Н. П. Огарёв.
 «» — журнал, издававшийся А. Л. Парвусом в Германии с 1915 года.
 «Колокол» — самиздатский общественно-политический журнал, выпускавшийся в Ленинграде в 1965 году.
 «Колокол: Русский журнал в Лондоне» — русскоязычный журнал, издававшийся с 2000 года в Лондоне. Главный редактор  — А. Шлепянов.

Колокола 
 Оркестровые колокола — ударный музыкальный инструмент симфонического оркестра.
 «Колокола» — музыкальное произведение С. В. Рахманинова.
 «Колокола» — повесть Ч. Диккенса.
 «Колокола» — пятый эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов».
 «Колокола» — стихотворение Э. По.
 «Колокола» — роман И. В. Евдокимова.
 Колокола — деревня, Крестецкий район, Новгородская область, Россия.

См. также 
  и